Kehtna (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Raplamaa
 Kehtna (plaats), een plaats in Estland, gemeente Kehtna